

Chronologiczna lista szefów rządu Malty

Zobacz też 
 Prezydenci Malty
 Lista głów państwa maltańskiego

Bibliografia